Chaumont kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Chaumont-Gistoux, ort, Vallonien, Province du Brabant Wallon,

Frankrike 

 Chaumont-sur-Tharonne, kommun, Département du Loir-et-Cher, 
 Chaumont-sur-Loire, kommun, Département du Loir-et-Cher, 
 Chaumont-sur-Aire, kommun, Département de la Meuse, 
 Chaumont-le-Bois, kommun, Département de la Côte-d'Or, 
 Chaumont-la-Ville, kommun, Département de la Haute-Marne, 
 Chaumont-en-Vexin, kommun, Département de l'Oise, 
 Chaumont, Orne, kommun, Département de l'Orne, 
 Chaumont, Yonne, kommun, Département de l'Yonne, 
 Chaumont, Haute-Marne, kommun och departementshuvudort, Département de la Haute-Marne, 
 Chaumont, Haute-Savoie, kommun, Département de la Haute-Savoie, 
 Chaumont, Cher, kommun, Département du Cher,

Italien 

 Chiomonte, kommunhuvudort, Piemonte, Provincia di Torino,

Schweiz 

 Chaumont, Neuchâtel, bergstopp,

USA 

 Chaumont, New York, ort, Jefferson County,